Henry Allingham (1896-2009), supercentenaire britannique ;
 William Allingham (1824-1889, écrivain irlandais ;
 Margery Allingham (1904-1966), auteure anglaise de romans policiers.